Сан-Себастиано () может означать:

 Сан-Себастьяно (Мантуя) — небольшой храм, построенный в городе Мантуя, Ломбардия
 Сан-Себастьяно-алле-Катакомбе — титулярная церковь была создана Папой Иоанном XXIII 30 декабря 1960 года
 Сан-Себастьяно-аль-Везувио — коммуна в Италии, в регионе Кампания, в провинции Неаполь
 Сан-Себастьяно-аль-Палатино — титулярная церковь была создана Папой Павлом VI 30 января 1973 года
 Сан-Себастьяно-да-По — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, в провинции Турин
 Сан-Себастьяно-Куроне — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия
 Сан-Себастьяно-фуори-ле-Мура — «Базилика Святого Себастьяна за городскими стенами» в Риме

См. также 

 Сан-Себастьян (значения)
 Себастиан